Por Unión Nacional en España puede referirse a:
 Unión Nacional, formación política regeneracionista fundada en 1900;
 Unión Nacional, coalición política de 1979;
 Unión Nacional, partido político fundado en 1995.

Por Unión Nacional Española puede referirse a:

 Unión Nacional Española (partido), partido conservador español durante la Transición española, fundado en 1974 y disuelto en 1977;
 Unión Nacional Española (antifranquista), organización constituida en Francia en 1942 y liderada por el PCE para el exilio republicano español.